Аккая́:

 Аккая (нижний приток Кубы) — река на Алтае;
 Аккая (верхний приток Кубы) — река на Алтае;
 Аккая (гора) — гора на Алтае, хребет Иолго, 2385 м.
 Аккая — река в Горном Алтая, приток Кызылчина

См. также 
 Ак-Кая (значения)